Krimtatarisch steht für:

 Krimtatarische Sprache
 das Volk der Krimtataren betreffend